Курчи — многозначный термин:

Персоналии 
 Курчи, Карло Мария (1809—1891) — итальянский иезуит.
 Курчи, Джанлука (род. 1985) — итальянский футболист, вратарь.

Топоним 
 Белоруссия:
 Курчи — деревня в Толочинском районе Витебской области;
 Курчи — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.

Кавалерия 
 Курчи — элитные кавалерийские части в Монгольской империи, Сефевидском государстве.